Нікі Лауда — австрійський автогонщик, підприємець, менеджер, письменник та коментатор.
 Нікі (Хоккайдо) — містечко в Японії, в повіті Йоїті округу Сірібесі префектури Хоккайдо.

Див. також 
 Ніке (значення)